Schermutzki ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Schermutzki (* 1962), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Manfred Schermutzki (1933–1989), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher